Чжо́у Хэя́н (, род. 18 июня 1976) — китайский профессиональный игрок 9 дана по го, обладатель нескольких китайских титулов го.

Биография 
Чжоу Хэян получил разряд 1 профессионального дана по го в 1988 году и достиг 9 дана в 2001. Он начал изучать го в возрасте 8 лет. Когда ему было 11, Чжоу Хэян вошёл в состав национальной молодёжной сборной Китая по го вместе с Шао Вэйганом, Лю Цзином, Чаном Хао, Ло Сихэ и Ваном Лэйем. В это время Чжоу испытывал некоторые проблемы при игре, поскольку отличался буйным нравом, не любил проигрывать и при этом отставал от других членов команды. Благодаря тренеру команды У Юйлиню он оставался в сборной и за 18 месяцев смог догнать остальных и научиться играть спокойно и сосредоточенно. В 10-м и 13-м розыгрышах Кубка Fujitsu Чжоу смог победить Ли Чхан Хо, считавшегося сильнейшим в те годы.

Титулы 
Чжоу Хэян занимает 6 место по количеству завоёванных титулов го в Китае.

Участвовал в финале розыгрыша

Примечания

Ссылки 
 Профиль Чжоу Хэяна на GoGameWorld
 Чжоу Хэян в библиотеке сэнсея
 Партии Чжоу Хэяна

Игроки го Китая
Родившиеся в Лояне